Munsch ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Munsch (1832–1896), österreichischer Maler
 Leopold Munsch (1826–1888), österreichischer Landschaftsmaler
 Marie-Joseph-Aloys Munsch (1869–1942), französischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Kilimandscharo